

Astronomia 
 734 Benda – asteroide della fascia principale

Persone 
 Benda – famiglia di musicisti boemi
 Emanuel Benda (1884-...) – calciatore boemo
 Franz Benda, in ceco František Benda (1709-1786) – violinista e compositore ceco
 Friedrich Ludwig Benda (1746-1792) – direttore d'orchestra, compositore e violinista tedesco
 Jan Jiří Benda, conosciuto anche come Johann Georg Benda (1713-1752) – violinista e compositore boemo
 Jiří Antonín Benda, noto anche come Georg Anton Benda (1722-1795) – compositore e maestro di cappella ceco
 Josef Benda, noto anche come Joseph Benda (1724-1804) – violinista e compositore ceco
 Julien Benda (1867-1956) – filosofo e scrittore francese
 Petr Benda (1982) – cestista ceco
 Václav Benda (1946-1999) – attivista e matematico ceco

Altro 
 Benda – striscia di tessuto usata per fasciature o per coprire gli occhi
 Diocesi di Benda –  in Albania, sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica